Zofia Jagiellonka (1464-1512) – córka Kazimierza IV Jagiellończyka
 Zofia Jagiellonka (1522-1575) – córka Zygmunta I Starego